Harry Smith kan avse:

Harry Smith Parkes (1828–1885) – brittisk diplomat.
Harry Smith, 1:e baronet (1787–1860) – en engelsk militär och koloniguvernör
Harry Smith (brottare) – en före detta wrestlingstjärnan
Harry Smith (ishockeyspelare) (1883–1953) – en kanadensisk professionell ishockeyspelare
Harry Smith (1935–2015), brittisk botaniker
Harry Smith (1889–1971), svensk botaniker